O Dominica Championship, é a principal divisão do futebol de Dominica, o campeonato nasceu em 1970, oito times são participantes, os melhores colocados disputam a Liga dos Campeões da CONCACAF e o Campeonato de Clubes da CFU.

O Campeonato é em pontos corridos, turno e returno, e o último colocado é rebaixado para a Dominican Division One.

Campeões

Títulos por clube

Ver também 
ACS Kens
Liga dos Campeões da CONCACAF
Copa Interclubes da UNCAF
Campeonato de Clubes da CFU
Superliga Norte-Americana
Campeonato Centroamericano
Liga da CONCACAF
Campeonato de Clubes do Caribe
Caribbean Club Shield
Recopa da CONCACAF
Copa Gigantes da CONCACAF
Copa das Ligas

Futebol da Dominica
Dominica